Америка́нка — многозначное слово:
 Американка — собирательное определение жительницы, Америки: Северной, Центральной и Южной. У некоторых, в узком смысле — жительница, гражданка и уроженка САСШ и США.
 Американка — не существующая ныне деревня на территории современного города Находки.
 «Американка» — одна из разновидностей русского бильярда.
 «Американка» — изобретенный в Америке. старинный двухколесный экипаж, с большими колесами (диаметром около 1,5 метра), для ипподромных испытаний рысаков.
 «Американка» — распространённый вариант игры в настольный теннис для нескольких игроков.
 «Американка» — трамвай ЛМ-33.
 «Американка» — тигельная печатная машина для мелких типографских работ.
 «Американка» — вид разъёмного соединения труб.
 «Американка» — неофициальное название следственного изолятора КГБ в Минске.

См. также